Русков — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Русков, Милен (род. 1966) — болгарский писатель и переводчик.
 Русков, Тодор (род. 1987) — болгарский гандболист.

См. также 
 Русков (район Кошице-Околье)